Loreburn est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, communauté de Terre-Neuve-et-Labrador
, village de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

Voir aussi
Robert Reid (1er comte Loreburn) (1846-1923), homme politique libéral britannique

Homonymie de toponyme